Het provinciedistrict Verviers, dat deel uitmaakt van arrondissement Verviers in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Verviers, Malmedy, Spa en Stavelot.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Verviers omvat de gemeenten Olne en Verviers.
 Het kieskanton Malmedy omvat de gemeenten Malmedy en Weismes.
 Het kieskanton Spa omvat de gemeenten Pepinster, Spa en Theux.
 Het kieskanton Stavelot omvat de gemeenten Lierneux, Stavelot, Stoumont en Trois-Ponts.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 15 zetels van het kiesarrondissement Verviers toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Spa een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 5 van de 22 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Verviers had er 5.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luik werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Verviers
 (*)1978: PNB (0,54%), TPO (0,32%), PDB (0,31%) / 1981: PNB (0,33%), PDB (0,26%) / 1985: PDB (0,16%), PLC (0,54%) /  1987: PLC (0,73%) /  2012: MLD (0,44%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verviers
Verviers